Le psaume 48 peut désigner :
 le psaume 48 (47) : psaume 48 selon la numérotation hébraïque, psaume 47 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 49 (48) : psaume 49 selon la numérotation hébraïque, psaume 48 selon la numérotation grecque.